G78 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Desert Wanderer Observatory, di El Centro